Reichhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Reichhardt (* 1968), österreichischer Beamter und Sektionsleiter
 Gerhard Reichhardt (1925–1969), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Hans J. Reichhardt (1925–2012), deutscher Historiker 
 Irmgard Reichhardt (1935–1994), deutsche Landwirtin und Politikerin (CDU), hessische Staatsministerin
 Poul Reichhardt (1913–1985), dänischer Schauspieler

Siehe auch:
Reichhard
Reichhart
Reichardt